Qiziltepa – miasto w Uzbekistanie, w wilajecie nawojskim, siedziba tumanu Qiziltepa
 Qiziltepa – osiedle typu miejskiego w Uzbekistanie, w wilajecie kaszkadaryjskim, w tumanie Qamashi
 Qiziltepa – miejscowość w Uzbekistanie, w wilajecie fergańskim, w tumanie Oltiariq